Татья́на Рыжо́ва:
 Рыжова, Татьяна Ивановна (1947—2022) — живописец, член-корреспондент РАХ (2012).
 Рыжова, Татьяна Николаевна (1941—2012) — советская и российская актриса театра.